Премия «Оскар» за лучшую женскую роль (, офиц. ) — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно и вручающаяся с 1929 года. Номинантов премии (не более пяти) выдвигают путём тайного голосования по списку допущенных фильмов члены академии, сами являющиеся актёрами и актрисами. Победитель определяется общим голосованием всех активных пожизненных членов академии.

В 2023 году премии «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» удостоена Мишель Йео за исполнение роли Эвелин Вонг в фильме «Всё везде и сразу».

История 
Премия «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» вручается с 1929 года. Первой обладательницей статуэтки была Джанет Гейнор, получившая её за роли в фильмах «Седьмое небо», «Уличный ангел» и «Восход солнца».

В первые несколько лет существования премии правила присуждения статуэтки были иными, чем сейчас: при выборе победителя в категории «Лучшая женская роль» принималось во внимание несколько работ актрисы в кино (в соответствующий период); актёрское отделение выдвигало десять человек для рассмотрения своим советом судей, который сокращал их число до трёх (тем не менее на премии за 1930, 1931, 1935 и 1936 годы было номинировано более трёх человек); окончательное решение принимало общее жюри академии, в которое входило по одному представителю каждого направления. Во время третьей церемонии возле имени победителя был указан только один фильм, хотя при голосовании рассматривалось по две киноленты. К четвёртой церемонии было введено уточнение: актриса номинируется за исполнение роли в одном конкретном фильме. Дважды — в 1935 и 1936 годах — номинант мог быть включён в список для голосования, даже если не набрал на предварительной стадии достаточно голосов. В 1935 году таким образом в список претендентов на «Оскар» за лучшую женскую роль попала Бетт Дейвис. С 1937 года число номинанток окончательно стало равно пяти.

До восьмой церемонии в категории номинировались актрисы, исполнившие главную или второстепенную роль. Только со следующего года академия ввела новую категорию: «Лучшая женская роль второго плана».

Помимо основной номинации, актрисы могут получить статуэтку и в специальной категории «За выдающиеся заслуги в кинематографе». Для актрис до 18 лет была предназначена молодёжная награда Академии, просуществовавшая до 1961 года.

Лауреаты и номинанты 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях в соответствии с Academy Awards Database, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицу включены имена актрис и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация.

Лауреаты каждого года указаны первыми в списке и выделены полужирным шрифтом на золотом фоне. Слева от списка номинантов располагаются фотографии лауреатов.

1929—1930 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм(ы)
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>1-я (1929)
| rowspan=5 align="center"|
| rowspan=3 style="background:#EEDD82"|• Джанет Гейнор ||style="background:#EEDD82"|«Седьмое небо» ||style="background:#EEDD82"|Дайана
|-
|style="background:#EEDD82"|«Уличный ангел» ||style="background:#EEDD82"|Анджела
|-
|style="background:#EEDD82"|«Восход солнца» ||style="background:#EEDD82"|жена
|-
|• Луиза Дрессер ||«Корабль приплывает» ||миссис Плезник
|-
|• Глория Свенсон ||«Сэди Томпсон» ||Сэди Томпсон
|-
| rowspan=6|<center>2-я (1930-I)
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэри Пикфорд ||style="background:#EEDD82"|«Кокетка» ||style="background:#EEDD82"|Норма Безант
|-
|• Рут Чаттертон ||«Мадам Икс» ||Жаклин Флорио
|-
|• Бетти Компсон ||«Зазывала» ||Кэрри
|-
|• Джинн Иглс (посмертно) ||«Письмо» ||Лесли Кросби
|-
|• Коринна Гриффит ||«Божественная леди» ||леди Эмма Гамильтон
|-
|• Бесси Лав ||«Бродвейская мелодия» ||Хэнк Махони
|-
| rowspan=7|<center>3-я (1930-II)
| rowspan=7 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Норма Ширер ||style="background:#EEDD82"|«Развод» ||style="background:#EEDD82"|Джерри Бернард Мартин
|-
|• Нэнси Кэрролл ||«Торжество дьявола» ||Хэлли Хобарт
|-
|• Рут Чаттертон ||«Сара и сын» ||Сара Сторм
|-
| rowspan=2|• Грета Гарбо ||«Анна Кристи» ||Анна Кристи
|-
|«Роман» ||Рита Каваллини
|-
|• Норма Ширер ||«Их собственное желание» ||Люсия «Лалли» Марлетт
|-
|• Глория Свенсон ||«Правонарушительница» ||Марион Доннелл
|-
|}

 1931—1940 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>4-я (1931)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мари Дресслер ||style="background:#EEDD82"|«Мин и Билл» ||style="background:#EEDD82"|Мин Дивот
|-
|• Марлен Дитрих ||«Марокко» ||мадемуазель Эми Джолли
|-
|• Айрин Данн ||«Симаррон» ||Сабра Крават
|-
|• Энн Хардинг ||«Праздник» ||Линда Сетон
|-
|• Норма Ширер ||«Вольная душа» ||Джен Эш
|-
| rowspan=3|<center>5-я (1932)
| rowspan=3 align="center"|
|height=35 style="background:#EEDD82"|• Хелен Хейс ||style="background:#EEDD82"|«Грех Мадлон Клоде» ||style="background:#EEDD82"|Мадлон Клоде
|-
|height=35|• Мари Дресслер ||«Эмма» ||Эмма Тэтчер Смит
|-
|height=35|• Линн Фонтэнн ||«Гвардеец» ||актриса
|-
| rowspan=3|<center>6-я (1934)
| rowspan=3 align="center"|
|height=35 style="background:#EEDD82"|• Кэтрин Хепбёрн ||style="background:#EEDD82"|«Ранняя слава» ||style="background:#EEDD82"|Ева Лавлейс
|-
|height=35|• Мэй Робсон ||«Леди на один день» ||«Яблочная Энни»
|-
|height=35|• Дайана Уиньярд ||«Кавалькада» ||Джейн Мэрриот
|-
| rowspan=4|<center>7-я (1935)
| rowspan=4 align="center"|
|height=25 style="background:#EEDD82"|• Клодетт Кольбер ||style="background:#EEDD82"|«Это случилось однажды ночью» ||style="background:#EEDD82"|Элли Эндрюс
|-
|height=25|• Грейс Мур ||«Одна ночь любви» ||Мэри Барретт
|-
|height=25|• Норма Ширер ||«Барретты с Уимпоул-стрит» ||Элизабет Барретт Браунинг
|-
|height=25|• Бетт Дейвис ||«Бремя страстей человеческих» ||Милдред Роджерс
|-
| rowspan=6|<center>8-я (1936)
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Бетт Дейвис ||style="background:#EEDD82"|«Опасная» ||style="background:#EEDD82"|Джойс Хит
|-
|• Элизабет Бергнер ||«Никогда не покидай меня» ||Джемма Джонс
|-
|• Клодетт Кольбер ||«Внутренние миры» ||доктор Джейн Эверест
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Элис Адамс» ||Элис Адамс
|-
|• Мириам Хопкинс ||«Бекки Шарп» ||Бекки Шарп
|-
|• Мерл Оберон ||«Тёмный ангел» ||Китти Вэйн
|-
| rowspan=5|<center>9-я (1937)
| rowspan=10 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Луиза Райнер ||style="background:#EEDD82"|«Великий Зигфелд» ||style="background:#EEDD82"|Анна Хелд
|-
|• Айрин Данн ||«Теодора сходит с ума» ||Теодора Линн
|-
|• Глэдис Джордж ||«Отвага — второе имя Кэрри» ||Кэрри Снайдер
|-
|• Кэрол Ломбард ||«Мой слуга Годфри» ||Айрин Буллок
|-
|• Норма Ширер ||«Ромео и Джульетта» ||Джульетта Капулетти
|-
| rowspan=5|<center>10-я (1938)
|style="background:#EEDD82"|• Луиза Райнер ||style="background:#EEDD82"|«Благословенная земля» ||style="background:#EEDD82"|О-Лан
|-
|• Айрин Данн ||«Ужасная правда» ||Люси Уорринер
|-
|• Грета Гарбо ||«Дама с камелиями» ||Маргарита Готье
|-
|• Джанет Гейнор ||«Звезда родилась» ||Эстер Виктория Блоджетт / Вики Лестер
|-
|• Барбара Стэнвик ||«Стелла Даллас» ||Стелла Мартин Даллас
|-
| rowspan=5|<center>11-я (1939)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Бетт Дейвис ||style="background:#EEDD82"|«Иезавель» ||style="background:#EEDD82"|Джули Марсден
|-
|• Фэй Бейнтер ||«Белые знамёна» ||Ханна Пармали
|-
|• Уэнди Хиллер ||«Пигмалион» ||Элиза Дулиттл
|-
|• Норма Ширер ||«Мария-Антуанетта» ||королева Франции Мария-Антуанетта
|-
|• Маргарет Саллаван ||«Три товарища» ||Патриция «Пэт» Холлманн
|-
| rowspan=5|<center>12-я (1940)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Вивьен Ли ||style="background:#EEDD82"|«Унесённые ветром» ||style="background:#EEDD82"|Скарлетт О’Хара
|-
|• Бетт Дейвис ||«Победить темноту» ||Джудит Трэйхерн
|-
|• Айрин Данн ||«Любовный роман» ||Терри Маккей
|-
|• Грета Гарбо ||«Ниночка» ||Нина Ивановна Якушова
|-
|• Грир Гарсон ||«До свиданья, мистер Чипс» ||Кэтрин Чиппинг
|-
|}

 1941—1950 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>13-я (1941)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джинджер Роджерс ||style="background:#EEDD82"|«Китти Фойл» ||style="background:#EEDD82"|Китти Фойл
|-
|• Бетт Дейвис ||«Письмо» ||Лесли Кросби
|-
|• Джоан Фонтейн ||«Ребекка» ||миссис де Винтер
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Филадельфийская история» ||Трейси Лорд
|-
|• Марта Скотт ||«Наш городок» ||Эмили Уэбб
|-
| rowspan=5|<center>14-я (1942)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоан Фонтейн ||style="background:#EEDD82"|«Подозрение» ||style="background:#EEDD82"|Лина Маклэйдлоу
|-
|• Бетт Дейвис ||«Маленькие лисички» ||Регина Гидденс
|-
|• Оливия де Хэвилленд ||«Задержите рассвет» ||Эмми Браун
|-
|• Грир Гарсон ||«Цветы в пыли» ||Эдна Кали Гледни
|-
|• Барбара Стэнвик ||«С огоньком» ||Кэтрин О’Ши
|-
| rowspan=5|<center>15-я (1943)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Грир Гарсон ||style="background:#EEDD82"|«Миссис Минивер» ||style="background:#EEDD82"|миссис Кей Минивер
|-
|• Бетт Дейвис ||«Вперёд, путешественник» ||Шарлотта Вэйл
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Женщина года» ||Тесс Хардинг
|-
|• Розалинд Расселл ||«Моя сестра Эйлин» ||Рут Шервуд
|-
|• Тереза Райт ||«Гордость янки» ||Элеонор Твитчелл Гериг
|-
| rowspan=5|<center>16-я (1944)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дженнифер Джонс ||style="background:#EEDD82"|«Песня Бернадетт» ||style="background:#EEDD82"|Бернадетта Субиру
|-
|• Джин Артур ||«Чем больше, тем веселее» ||Констанс «Конни» Миллиган
|-
|• Ингрид Бергман ||«По ком звонит колокол» ||Мария
|-
|• Джоан Фонтейн ||«Постоянная нимфа» ||Тереза «Тесса» Сэнгер
|-
|• Грир Гарсон ||«Мадам Кюри» ||Мария Склодовская-Кюри
|-
| rowspan=5|<center>17-я (1945)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ингрид Бергман ||style="background:#EEDD82"|«Газовый свет» ||style="background:#EEDD82"|Пола Олквист
|-
|• Клодетт Кольбер ||«С тех пор как вы ушли» ||миссис Энн Хилтон
|-
|• Бетт Дейвис ||«Мистер Скеффингтон» ||Фанни Треллис Скеффингтон
|-
|• Грир Гарсон ||«Миссис Паркингтон» ||Сюзи Паркингтон
|-
|• Барбара Стэнвик ||«Двойная страховка» ||Филлис Дитрихсон
|-
| rowspan=5|<center>18-я (1946)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоан Кроуфорд ||style="background:#EEDD82"|«Милдред Пирс» ||style="background:#EEDD82"|Милдред Пирс
|-
|• Ингрид Бергман ||«Колокола Святой Марии» ||сестра Мэри Бенедикт
|-
|• Грир Гарсон ||«Долина решимости» ||Мэри Рэфферти
|-
|• Дженнифер Джонс ||«Любовные письма» ||Синглтон / Виктория Морланд
|-
|• Джин Тирни ||«Бог ей судья» ||Эллен Берент Харланд
|-
| rowspan=5|<center>19-я (1947)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливия де Хэвилленд ||style="background:#EEDD82"|«Каждому своё» ||style="background:#EEDD82"|мисс Джозефин «Джоди» Норрис
|-
|• Селия Джонсон ||«Короткая встреча» ||Лора Джессон
|-
|• Дженнифер Джонс ||«Дуэль под солнцем» ||Перл Чавес
|-
|• Розалинд Расселл ||«Сестра Кенни» ||Элизабет Кенни
|-
|• Джейн Уайман ||«Оленёнок» ||Орри Бакстер
|-
| rowspan=5|<center>20-я (1948)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Лоретта Янг ||style="background:#EEDD82"|«Дочь фермера» ||style="background:#EEDD82"|Кэтрин Холстром
|-
|• Джоан Кроуфорд ||«Одержимая» ||Луиза Хауэлл
|-
|• Сьюзен Хэйворд ||«Катастрофа: История женщины» ||Анжелика «Энджи» Эванс Конвей
|-
|• Дороти Макгуайр ||«Джентльменское соглашение» ||Кэти Лэси
|-
|• Розалинд Расселл ||«Траур к лицу Электре» ||Лавиния Мэннон
|-
| rowspan=5|<center>21-я (1949)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джейн Уайман ||style="background:#EEDD82"|«Джонни Белинда» ||style="background:#EEDD82"|Белинда Макдональд
|-
|• Ингрид Бергман ||«Жанна д’Арк» ||Жанна д’Арк
|-
|• Оливия де Хэвилленд ||«Змеиная яма» ||Вирджиния Стюарт Каннингем
|-
|• Айрин Данн ||«Я помню маму» ||Марта «Мама» Хэнсон
|-
|• Барбара Стэнвик ||«Извините, ошиблись номером» ||Леона Стивенсон
|-
| rowspan=5|<center>22-я (1950)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливия де Хэвилленд ||style="background:#EEDD82"|«Наследница» ||style="background:#EEDD82"|Кэтрин Слопер
|-
|• Джинн Крейн ||«Пинки» ||Патриция «Пинки» Джонсон
|-
|• Сьюзен Хэйворд ||«Моё глупое сердце» ||Элоиз Уинтерс
|-
|• Дебора Керр ||«Эдвард, мой сын» ||Эвелин Боулт
|-
|• Лоретта Янг ||«Приходи в конюшню» ||сестра Маргарет
|-
|}

 1951—1960 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>23-я (1951)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джуди Холидей ||style="background:#EEDD82"|«Рождённая вчера» ||style="background:#EEDD82"|Эмма «Билли» Даун
|-
|• Энн Бакстер ||«Всё о Еве» ||Ева Харрингтон
|-
|• Бетт Дейвис ||«Всё о Еве» ||Марго Ченнинг
|-
|• Элинор Паркер ||«В клетке» ||Мэри Аллен
|-
|• Глория Свенсон ||«Бульвар Сансет» ||Норма Десмонд
|-
| rowspan=5|<center>24-я (1952)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Вивьен Ли ||style="background:#EEDD82"|«Трамвай „Желание“» ||style="background:#EEDD82"|Бланш Дюбуа
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Африканская королева» ||Роуз Сейер
|-
|• Элинор Паркер ||«Детективная история» ||Мэри Маклеод
|-
|• Шелли Уинтерс ||«Место под солнцем» ||Элис Трипп
|-
|• Джейн Уайман ||«Голубая вуаль» ||Луиза Мейсон
|-
| rowspan=5|<center>25-я (1953)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ширли Бут ||style="background:#EEDD82"|«Вернись, малышка Шеба» ||style="background:#EEDD82"|Лола Делани
|-
|• Джоан Кроуфорд ||«Внезапный страх» ||Мира Хадсон
|-
|• Бетт Дейвис ||«Звезда» ||Маргарет Эллиот
|-
|• Джули Харрис ||«На свадьбе» ||Фрэнсис «Фрэнки» Аддамс
|-
|• Сьюзен Хэйворд ||«С песней в моём сердце» ||Джейн Фроман
|-
| rowspan=5|<center>26-я (1954)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Одри Хепбёрн ||style="background:#EEDD82"|«Римские каникулы» ||style="background:#EEDD82"|принцесса Анна
|-
|• Лесли Карон ||«Лили» ||Лили Дюрье
|-
|• Ава Гарднер ||«Могамбо» ||Элоиза Келли
|-
|• Дебора Керр ||«Отныне и во веки веков» ||Карен Холмс
|-
|• Мэгги Макнамара ||«Синяя луна» ||Пэтти О’Нилл
|-
| rowspan=5|<center>27-я (1955)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Грейс Келли ||style="background:#EEDD82"|«Деревенская девушка» ||style="background:#EEDD82"|Джорджи Элджин
|-
|• Дороти Дэндридж ||«Кармен Джонс» ||Кармен Джонс
|-
|• Джуди Гарленд ||«Звезда родилась» ||Эстер Блоджетт / Вики Лестер
|-
|• Одри Хепбёрн ||«Сабрина» ||Сабрина Фэйрчайлд
|-
|• Джейн Уайман ||«Великолепная одержимость» ||Хелен Филлипс
|-
| rowspan=5|<center>28-я (1956)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Анна Маньяни ||style="background:#EEDD82"|«Татуированная роза» ||style="background:#EEDD82"|Серафина Делла Роза
|-
|• Сьюзен Хэйворд ||«Я буду плакать завтра» ||Лиллиан Рот
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Лето» ||Джейн Хадсон
|-
|• Дженнифер Джонс ||«Любовь — самая великолепная вещь на свете» ||доктор Хан Суйин
|-
|• Элинор Паркер ||«Прерванная мелодия» ||Марджори Лоуренс
|-
| rowspan=5|<center>29-я (1957)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ингрид Бергман ||style="background:#EEDD82"|«Анастасия» ||style="background:#EEDD82"|Анна Корева / великая княжна Анастасия
|-
|• Кэрролл Бейкер ||«Куколка» ||«Куколка» Мейган
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Продавец дождя» ||Лиззи Карри
|-
|• Нэнси Келли ||«Дурная кровь» ||Кристин Пенмарк
|-
|• Дебора Керр ||«Король и я» ||Анна Леонуэнс
|-
| rowspan=5|<center>30-я (1958)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоан Вудворд ||style="background:#EEDD82"|«Три лица Евы» ||style="background:#EEDD82"|Ева Уайт / Ева Блэк / Джейн
|-
|• Дебора Керр ||«Бог знает, мистер Аллисон» ||сестра Анджела
|-
|• Анна Маньяни ||«Дикий ветер» ||Джои
|-
|• Элизабет Тейлор ||«Округ Рэйнтри» ||Сюзанна Дрейк
|-
|• Лана Тёрнер ||«Пэйтон Плейс» ||Констанс Маккензи
|-
| rowspan=5|<center>31-я (1959)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сьюзен Хэйворд ||style="background:#EEDD82"|«Я хочу жить!» ||style="background:#EEDD82"|Барбара Грэхэм
|-
|• Дебора Керр ||«За отдельными столиками» ||Сибил Рейлтон-Белл
|-
|• Ширли Маклейн ||«И подбежали они» ||Джинни Мурхед
|-
|• Розалинд Расселл ||«Тётушка Мэйм» ||Мэйм Деннис
|-
|• Элизабет Тейлор ||«Кошка на раскалённой крыше» ||Мегги Поллитт
|-
| rowspan=5|<center>32-я (1960)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Симона Синьоре ||style="background:#EEDD82"|«Путь наверх» ||style="background:#EEDD82"|Элис Эйсджилл
|-
|• Дорис Дэй ||«Телефон пополам» ||Джен Морроу
|-
|• Одри Хепбёрн ||«История монахини» ||сестра Люк (Габриэль ван дер Маль)
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Внезапно, прошлым летом» ||миссис Вайолет Вэнейбл
|-
|• Элизабет Тейлор ||«Внезапно, прошлым летом» ||Кэтрин Холли
|-
|}

 1961—1970 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px" colspan=2|Роль
|-
| rowspan=5|<center>33-я (1961)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Элизабет Тейлор ||style="background:#EEDD82"|«Баттерфилд, 8» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Глория Вэндроуз
|-
|• Грир Гарсон ||«Восход солнца в Кампобелло» ||colspan=2|Элеонора Рузвельт
|-
|• Дебора Керр ||«Бродяги» ||colspan=2|Ида Кармоди
|-
|• Ширли Маклейн ||«Квартира» ||colspan=2|Фрэн Кубелик
|-
|• Мелина Меркури ||«Никогда в воскресенье» ||colspan=2|Илия
|-
| rowspan=5|<center>34-я (1962)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Софи Лорен ||style="background:#EEDD82"|«Чочара» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Чезира
|-
|• Одри Хепбёрн ||«Завтрак у Тиффани» ||colspan=2|Холли Голайтли
|-
|• Пайпер Лори ||«Мошенник» ||colspan=2|Сара Паккард
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Лето и дым» || colspan="2" |Алма Уайнмиллер
|-
|• Натали Вуд ||«Великолепие в траве» || colspan="2" |Уилма Дин «Дини» Лумис
|-
| rowspan=5|<center>35-я (1963)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Энн Бэнкрофт ||style="background:#EEDD82"|«Сотворившая чудо» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Энн Салливан
|-
|• Бетт Дейвис ||«Что случилось с Бэби Джейн?» ||colspan=2|Бэби Джейн Хадсон
|-
|• Кэтрин Хепбёрн ||«Долгий день уходит в ночь» ||colspan=2|Мэри Тайрон
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Сладкоголосая птица юности» || colspan="2" |Александра Дель Лаго
|-
|• Ли Ремик ||«Дни вина и роз» ||colspan=2|Кирстен Арнесен Клэй
|-
| rowspan=5|<center>36-я (1964)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Патриция Нил ||style="background:#EEDD82"|«Хад» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Альма Браун
|-
|• Лесли Карон ||«Угловая комната» || colspan="2" |Джейн Фоссет
|-
|• Ширли Маклейн ||«Нежная Ирма» ||colspan=2|Ирма
|-
|• Рейчел Робертс ||«Такова спортивная жизнь» ||colspan=2|миссис Маргарет Хэммонд
|-
|• Натали Вуд ||«Любовь с подходящим незнакомцем» || colspan="2" |Энджи Россини
|-
| rowspan=5|<center>37-я (1965)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джули Эндрюс ||style="background:#EEDD82"|«Мэри Поппинс» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Мэри Поппинс
|-
|• Энн Бэнкрофт ||«Пожиратель тыкв» ||colspan=2|Джо Армитаж
|-
|• Софи Лорен ||«Брак по-итальянски» ||colspan=2|Филумена Мартурано
|-
|• Дебби Рейнольдс ||«Непотопляемая Молли Браун» || colspan="2" |Молли Браун
|-
|• Ким Стэнли ||«Сеанс дождливым вечером» ||colspan=2|Майра Сэвэдж
|-
| rowspan=5|<center>38-я (1966)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джули Кристи ||style="background:#EEDD82"|«Дорогая» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Диана Скотт
|-
|• Джули Эндрюс ||«Звуки музыки» ||colspan=2|Мария
|-
|• Саманта Эггар ||«Коллекционер» ||colspan=2|Миранда Грей
|-
|• Элизабет Хартман ||«Клочок синевы» || colspan="2" |Селина Д’Арси
|-
|• Симона Синьоре ||«Корабль дураков» ||colspan=2|графиня
|-
| rowspan=5|<center>39-я (1967)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Элизабет Тейлор ||style="background:#EEDD82"|«Кто боится Вирджинии Вулф?» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Марта
|-
|• Анук Эме ||«Мужчина и женщина» ||colspan=2|Анна Готье
|-
|• Ида Каминска ||«Магазин на площади» ||colspan=2|Розалия Лаутманнова
|-
|• Линн Редгрейв ||«Девушка Джорджи» || colspan="2" |Джорджи Паркин
|-
|• Ванесса Редгрейв ||«Морган: Подходящий случай для терапии» ||colspan=2|Леони Делт
|-
| rowspan=5|<center>40-я (1968)
| rowspan=10 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кэтрин Хепбёрн ||style="background:#EEDD82"|«Угадай, кто придёт к обеду?» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|Кристина Дрейтон
|-
|• Энн Бэнкрофт ||«Выпускник» ||colspan=2|миссис Робинсон
|-
|• Фэй Данауэй ||«Бонни и Клайд» ||colspan=2|Бонни Паркер
|-
|• Эдит Эванс ||«Шептуны» ||colspan=2|Мэгги Росс
|-
|• Одри Хепбёрн ||«Дождись темноты» ||colspan=2|Сьюзи Хендрикс
|-
| rowspan=5|<center>41-я (1969)
|style="background:#EEDD82"|• Кэтрин Хепбёрн ||style="background:#EEDD82"|«Лев зимой» ||style="background:#EEDD82"|| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|-
|style="background:#EEDD82"|• Барбра Стрейзанд ||style="background:#EEDD82"|«Смешная девчонка» ||style="background:#EEDD82"|Фанни Брайс
|-
|• Патриция Нил ||«Если бы не розы» ||Нетти Клири
|-
|• Ванесса Редгрейв ||«Айседора» ||Айседора Дункан
|-
|• Джоан Вудворд ||«Рэйчел, Рэйчел» ||Рэйчел Кэмерон
|-
| rowspan=5|<center>42-я (1970)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэгги Смит ||style="background:#EEDD82"|«Расцвет мисс Джин Броди» ||colspan=2 style="background:#EEDD82"|мисс Джин Броди
|-
|• Женевьева Бюжо ||«Тысяча дней Анны» ||colspan=2|Анна Болейн
|-
|• Джейн Фонда ||«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» ||colspan=2|Глория Битти
|-
|• Лайза Миннелли ||«Бесплодная кукушка» || colspan="2" |Мэри Энн «Пуки» Адамс
|-
|• Джин Симмонс ||«Счастливый конец» || colspan="2" |Мэри Уилсон
|-
|}

 1971—1980 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>43-я (1971)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Гленда Джексон ||style="background:#EEDD82"|«Влюблённые женщины» ||style="background:#EEDD82"|Гудрун Бренгвен
|-
|• Джейн Александер ||«Большая белая надежда» ||Элеанор Бэкман
|-
|• Эли Макгроу ||«История любви» ||Дженнифер Каваллери
|-
|• Сара Майлз ||«Дочь Райана» ||Рози Райан
|-
|• Кэрри Снодгресс ||«Дневник безумной домохозяйки» ||Тина Балсер
|-
| rowspan=5|<center>44-я (1972)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джейн Фонда ||style="background:#EEDD82"|«Клют» ||style="background:#EEDD82"|Бри Дэниелс
|-
|• Джули Кристи ||«Маккейб и миссис Миллер» ||Констанс Миллер
|-
|• Гленда Джексон ||«Воскресенье, проклятое воскресенье» ||Алекс Грэвилл
|-
|• Ванесса Редгрейв ||«Мария — королева Шотландии» ||королева Шотландии Мария Стюарт
|-
|• Джанет Сазман ||«Николай и Александра» ||императрица Александра Фёдоровна
|-
| rowspan=5|<center>45-я (1973)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Лайза Миннелли ||style="background:#EEDD82"|«Кабаре» ||style="background:#EEDD82"|Салли Боулз
|-
|• Дайана Росс ||«Леди поёт блюз» ||Билли Холидей
|-
|• Мэгги Смит ||«Путешествия с моей тётей» ||Аугуста Бертрам
|-
|• Сисели Тайсон ||«Саундер» ||Ребекка Морган
|-
|• Лив Ульман ||«Эмигранты» ||Кристина Нильссон
|-
| rowspan=5|<center>46-я (1974)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Гленда Джексон ||style="background:#EEDD82"|«С шиком» ||style="background:#EEDD82"|Вики Аллессио
|-
|• Эллен Бёрстин ||«Изгоняющий дьявола» ||Крис Макнил
|-
|• Марша Мейсон ||«Увольнение до полуночи» ||Мэгги Пол
|-
|• Барбра Стрейзанд ||«Встреча двух сердец» ||Кэти Мороски
|-
|• Джоан Вудворд ||«Летние желания, зимние мечты» ||Рита Уолден
|-
| rowspan=5|<center>47-я (1975)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эллен Бёрстин ||style="background:#EEDD82"|«Алиса здесь больше не живёт» ||style="background:#EEDD82"|Алиса Хайатт
|-
|• Дайан Кэрролл ||«Клодин» ||Клодин Прайс
|-
|• Фэй Данауэй ||«Китайский квартал» ||Эвелин Кросс Малрей
|-
|• Валери Перрин ||«Ленни» ||Хани Брюс
|-
|• Джина Роулендс ||«Женщина под влиянием» ||Мэйбл Лонгетти
|-
| rowspan=5|<center>48-я (1976)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Луиза Флетчер ||style="background:#EEDD82"|«Пролетая над гнездом кукушки» ||style="background:#EEDD82"|медсестра Милдред Рэтчед
|-
|• Изабель Аджани ||«История Адели Г.» ||Адель Гюго
|-
|• Энн-Маргрет ||«Томми» ||Нора Уокер Хоббс
|-
|• Гленда Джексон ||«Гедда» ||Гедда Габлер
|-
|• Кэрол Кейн ||«Хестер-стрит» ||Гитл
|-
| rowspan=5|<center>49-я (1977)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Фэй Данауэй ||style="background:#EEDD82"|«Телесеть» ||style="background:#EEDD82"|Дайана Кристенсен
|-
|• Мари-Кристин Барро ||«Кузен, кузина» ||Марта
|-
|• Талия Шайр ||«Рокки» ||Эдриан Пеннино
|-
|• Сисси Спейсек ||«Кэрри» ||Кэрри Уайт
|-
|• Лив Ульман ||«Лицом к лицу» ||доктор Йенни Исакссон
|-
| rowspan=5|<center>50-я (1978)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дайан Китон ||style="background:#EEDD82"|«Энни Холл» ||style="background:#EEDD82"|Энни Холл
|-
|• Энн Бэнкрофт ||«Поворотный пункт» ||Эмма Джеклин
|-
|• Джейн Фонда ||«Джулия» ||Лилиан Хеллман
|-
|• Ширли Маклейн ||«Поворотный пункт» ||Диди Роджерс
|-
|• Марша Мейсон ||«До свидания, дорогая» ||Пола Макфадден
|-
| rowspan=5|<center>51-я (1979)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джейн Фонда ||style="background:#EEDD82"|«Возвращение домой» ||style="background:#EEDD82"|Салли Хайд
|-
|• Ингрид Бергман ||«Осенняя соната» ||Шарлотта Андергаст
|-
|• Эллен Бёрстин ||«В это же время, в следующем году» ||Дорис
|-
|• Джилл Клейберг ||«Незамужняя женщина» ||Эрика
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Интерьеры» ||Ева
|-
| rowspan=5|<center>52-я (1980)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Салли Филд ||style="background:#EEDD82"|«Норма Рэй» ||style="background:#EEDD82"|Норма Рэй Уэбстер
|-
|• Джилл Клейберг ||«Начать сначала» ||Мэрилин Холмберг
|-
|• Джейн Фонда ||«Китайский синдром» ||Кимберли Уэллс
|-
|• Марша Мейсон ||«Глава вторая» ||Дженни Маклейн
|-
|• Бетт Мидлер ||«Роза» ||Мэри Роуз Фостер
|-
|}

 1981—1990 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>53-я (1981)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сисси Спейсек ||style="background:#EEDD82"|«Дочь шахтёра» ||style="background:#EEDD82"|[[Линн, Лоретта|Лоретта Линн]]
|-
|• [[Эллен Бёрстин]] ||«[[Воскрешение (фильм, 1980, США)|Воскрешение]]» ||Эдна Мэй Маккоули
|-
|• Голди Хоун ||«Рядовой Бенджамин» ||рядовая Джуди Бенджамин
|-
|• [[Мур, Мэри Тайлер|Мэри Тайлер Мур]] ||«[[Обыкновенные люди]]» ||Бэт Джарэтт
|-
|• Джина Роулендс ||«Глория» ||Глория Свенсон
|-
| rowspan=5|<center>'''[[Оскар (кинопремия, 1982)|54-я (1982)]]
| rowspan=5 align="center"|{{часть изображения|изобр=Hepburn guess whos coming to dinner.jpg|позиция=center|подпись=|ширина=95|общая=150|верх=1|право=|низ=73|лево=32|рамка=нет}}
|style="background:#EEDD82"|• '''[[Хепбёрн, Кэтрин|Кэтрин Хепбёрн]] ||style="background:#EEDD82"|'''«[[На золотом озере]]» ||style="background:#EEDD82"|Этель Тэйер
|-
|• Дайан Китон ||«Красные» ||[[Брайант, Луиза|Луиза Брайант]]
|-
|• [[Мейсон, Марша|Марша Мейсон]] ||«[[Только когда я смеюсь]]» ||Джорджия Хайнц
|-
|• Сьюзан Сарандон ||«Атлантик-Сити» ||Салли Мэтьюс
|-
|• [[Стрип, Мерил|Мерил Стрип]] ||«[[Женщина французского лейтенанта (фильм)|Женщина французского лейтенанта]]» ||Сара Вудраф / Анна
|-
| rowspan=5|<center>55-я (1983)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерил Стрип ||style="background:#EEDD82"|«Выбор Софи» ||style="background:#EEDD82"|Софи Завистовски
|-
|• Джули Эндрюс ||«Виктор/Виктория» ||Виктория Грант / граф Виктор Гражински
|-
|• Джессика Лэнг ||«Фрэнсис» ||Фрэнсис Фармер
|-
|• Сисси Спейсек ||«Пропавший без вести» ||Бет Хорман
|-
|• Дебра Уингер ||«Офицер и джентльмен» ||Пола Покрифки
|-
| rowspan=5|<center>56-я (1984)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ширли Маклейн ||style="background:#EEDD82"|«Язык нежности» ||style="background:#EEDD82"|Аврора Гринуэй
|-
|• Джейн Александер ||«Завещание» ||Кэрол Уэтерли
|-
|• Мерил Стрип ||«Силквуд» ||Карен Силквуд|-
|• Джули Уолтерс ||«Воспитание Риты» ||Сьюзен «Рита» Уайт
|-
|• Дебра Уингер ||«Язык нежности» ||Эмма Гринуэй Хортон
|-
| rowspan=5|<center>57-я (1985)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Салли Филд ||style="background:#EEDD82"|«Места в сердце» ||style="background:#EEDD82"|Эдна Сполдинг
|-
|• Джуди Дэвис ||«Поездка в Индию» ||Адела Куэстед
|-
|• Джессика Лэнг ||«Деревня» ||Джевелл Айви
|-
|• Ванесса Редгрейв ||«Бостонцы» ||Олив Чанселлор
|-
|• Сисси Спейсек ||«Река» ||Мэй Гарви
|-
| rowspan=5|<center>58-я (1986)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джеральдин Пейдж ||style="background:#EEDD82"|«Поездка в Баунтифул» ||style="background:#EEDD82"|Кэрри Уоттс
|-
|• Энн Бэнкрофт ||«Агнесса божья» ||мать-настоятельница Мириам Рут
|-
|• Вупи Голдберг ||«Цветы лиловые полей» ||Сели Джонсон
|-
|• Джессика Лэнг ||«Сладкие грёзы» ||Пэтси Клайн
|-
|• Мерил Стрип ||«Из Африки» ||Карен Бликсен
|-
| rowspan=5|<center>59-я (1987)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Марли Мэтлин ||style="background:#EEDD82"|«Дети меньшего бога» ||style="background:#EEDD82"|Сара Норман
|-
|• Джейн Фонда ||«На следующее утро» ||Алекс Стернберген
|-
|• Сисси Спейсек ||«Преступления сердца» ||Бейб
|-
|• Кэтлин Тёрнер ||«Пегги Сью вышла замуж» ||Пегги Сью
|-
|• Сигурни Уивер ||«Чужие» ||Эллен Рипли
|-
| rowspan=5|<center>60-я (1988)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Шер ||style="background:#EEDD82"|«Власть луны» ||style="background:#EEDD82"|Лоретта Касторини
|-
|• Гленн Клоуз ||«Роковое влечение» ||Алекс Форрест
|-
|• Холли Хантер ||«Телевизионные новости» ||Джейн Крэйг
|-
|• Салли Кёркленд ||«Анна» ||Анна
|-
|• Мерил Стрип ||«Чертополох» ||Хелен Арчер
|-
| rowspan=5|<center>61-я (1989)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоди Фостер ||style="background:#EEDD82"|«Обвиняемые» ||style="background:#EEDD82"|Сара Тобиас
|-
|• Гленн Клоуз ||«Опасные связи» ||маркиза Изабель де Мертей
|-
|• Мелани Гриффит ||«Деловая девушка» ||Тесс Макгилл
|-
|• Мерил Стрип ||«Крик в темноте» ||Линди Чемберлен
|-
|• Сигурни Уивер ||«Гориллы в тумане» ||Дайан Фосси
|-
| rowspan=5|<center>62-я (1990)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джессика Тэнди ||style="background:#EEDD82"|«Шофёр мисс Дэйзи» ||style="background:#EEDD82"|мисс Дэйзи Вортон
|-
|• Изабель Аджани ||«Камилла Клодель» ||Камилла Клодель
|-
|• Полин Коллинз ||«Ширли Валентайн» ||Ширли Валентайн-Брэдшоу
|-
|• Джессика Лэнг ||«Музыкальная шкатулка» ||Энн Тэлбот
|-
|• Мишель Пфайффер ||«Знаменитые братья Бейкеры» ||Сьюзи Диамонд
|-
|}

 1991—2000 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>63-я (1991)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кэти Бейтс ||style="background:#EEDD82"|«Мизери» ||style="background:#EEDD82"|Энни Уилкс
|-
|• Анжелика Хьюстон ||«Кидалы» ||Лилли Диллон
|-
|• Джулия Робертс ||«Красотка» ||Вивьен Уорд
|-
|• Мерил Стрип ||«Открытки с края бездны» ||Сьюзан Вэйл
|-
|• Джоан Вудворд ||«Мистер и миссис Бридж» ||Индия Бридж
|-
| rowspan=5|<center>64-я (1992)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоди Фостер ||style="background:#EEDD82"|«Молчание ягнят» ||style="background:#EEDD82"|Клариса Старлинг
|-
|• Джина Дэвис ||«Тельма и Луиза» ||Тельма Ивонн Дикинсон
|-
|• Лора Дерн ||«Слабая Роза» ||Роза
|-
|• Бетт Мидлер ||«Для наших ребят» ||Дикси Леонард
|-
|• Сьюзан Сарандон ||«Тельма и Луиза» ||Луиза Элизабет Сойер
|-
| rowspan=5|<center>65-я (1993)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эмма Томпсон ||style="background:#EEDD82"|«Говардс-Энд» ||style="background:#EEDD82"|Маргарет Шлегель
|-
|• Катрин Денёв ||«Индокитай» ||Элиан Деврие
|-
|• Мэри Макдоннелл ||«Рыба страсти» ||Мэй-Элис Колхейн
|-
|• Мишель Пфайффер ||«Поле любви» ||Лурин Хэллетт
|-
|• Сьюзан Сарандон ||«Масло Лоренцо» ||Михаэла Одоне
|-
| rowspan=5|<center>66-я (1994)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Холли Хантер ||style="background:#EEDD82"|«Пианино» ||style="background:#EEDD82"|Ада Макграт
|-
|• Анджела Бассетт ||«На что способна любовь» ||Анна Мэй Буллок / Тина Тёрнер
|-
|• Стокард Чэннинг ||«Шесть степеней отчуждения» ||Уиза Киттридж
|-
|• Эмма Томпсон ||«Остаток дня» ||мисс Кентон
|-
|• Дебра Уингер ||«Страна теней» ||Джой Грешем
|-
| rowspan=5|<center>67-я (1995)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джессика Лэнг ||style="background:#EEDD82"|«Голубое небо» ||style="background:#EEDD82"|Карли Маршалл
|-
|• Джоди Фостер ||«Нелл» ||Нелл Келлти
|-
|• Миранда Ричардсон ||«Том и Вив» ||Вивьенн Хей-Вуд
|-
|• Вайнона Райдер ||«Маленькие женщины» ||Джо Марч
|-
|• Сьюзан Сарандон ||«Клиент» ||Реджи Лав
|-
| rowspan=5|<center>68-я (1996)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сьюзан Сарандон ||style="background:#EEDD82"|«Мертвец идёт» ||style="background:#EEDD82"|сестра Хелен Преджан
|-
|• Элизабет Шу ||«Покидая Лас-Вегас» ||Сэра
|-
|• Шэрон Стоун ||«Казино» ||Джинджер Маккенна
|-
|• Мерил Стрип ||«Мосты округа Мэдисон» ||Франческа Джонсон
|-
|• Эмма Томпсон ||«Разум и чувства» ||Элинор Дэшвуд
|-
| rowspan=5|<center>69-я (1997)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Фрэнсис Макдорманд ||style="background:#EEDD82"|«Фарго» ||style="background:#EEDD82"|Мардж Гандерсон
|-
|• Бренда Блетин ||«Тайны и ложь» ||Синтия Роуз Пёрли
|-
|• Дайан Китон ||«Комната Марвина» ||Бесси
|-
|• Кристин Скотт Томас ||«Английский пациент» ||Кэтрин Клифтон
|-
|• Эмили Уотсон ||«Рассекая волны» ||Бесс Макнилл
|-
| rowspan=5|<center>70-я (1998)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хелен Хант ||style="background:#EEDD82"|«Лучше не бывает» ||style="background:#EEDD82"|Кэрол Коннелли
|-
|• Хелена Бонэм Картер ||«Крылья голубки» ||Кейт Крой
|-
|• Джули Кристи ||«На закате» ||Филлис Манн
|-
|• Джуди Денч ||«Миссис Браун» ||королева Великобритании Виктория
|-
|• Кейт Уинслет ||«Титаник» ||Роза Дьюитт Бьюкейтер
|-
| rowspan=5|<center>71-я (1999)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Гвинет Пэлтроу ||style="background:#EEDD82"|«Влюблённый Шекспир» ||style="background:#EEDD82"|Виола де Лессепс
|-
|• Кейт Бланшетт ||«Елизавета» ||королева Англии Елизавета I
|-
|• Фернанда Монтенегру ||«Центральный вокзал» ||Дора
|-
|• Мерил Стрип ||«Истинные ценности» ||Кейт Галден
|-
|• Эмили Уотсон ||«Хилари и Джеки» ||Жаклин дю Пре
|-
| rowspan=5|<center>72-я (2000)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хилари Суэнк ||style="background:#EEDD82"|«Парни не плачут» ||style="background:#EEDD82"|Тина Брэндон / Брэндон Тина
|-
|• Аннетт Бенинг ||«Красота по-американски» ||Кэролайн Бёрнэм
|-
|• Джанет Мактир ||«Перекати-поле» ||Мэри Джо Уокер
|-
|• Джулианна Мур ||«Конец романа» ||Сара Майлз
|-
|• Мерил Стрип ||«Музыка сердца» ||Роберта Гуаспари
|-
|}

 2001—2010 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>73-я (2001)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джулия Робертс ||style="background:#EEDD82"|«Эрин Брокович» ||style="background:#EEDD82"|Эрин Брокович
|-
|• Джоан Аллен ||«Претендент» ||сенатор Лэйн Хенсон
|-
|• Жюльет Бинош ||«Шоколад» ||Виенн Роше
|-
|• Эллен Бёрстин ||«Реквием по мечте» ||Сара Голдфарб
|-
|• Лора Линни ||«Можешь рассчитывать на меня» ||Саманта «Сэмми» Прескотт
|-
| rowspan=5|<center>74-я (2002)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хэлли Берри ||style="background:#EEDD82"|«Бал монстров» ||style="background:#EEDD82"|Летиция Масгроув
|-
|• Джуди Денч ||«Айрис» ||Айрис Мёрдок (в старости)
|-
|• Николь Кидман ||«Мулен Руж!» ||Сатин
|-
|• Сисси Спейсек ||«В спальне» ||Рут Фаулер
|-
|• Рене Зеллвегер ||«Дневник Бриджит Джонс» ||Бриджит Джонс
|-
| rowspan=5|<center>75-я (2003)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Николь Кидман ||style="background:#EEDD82"|«Часы» ||style="background:#EEDD82"|Вирджиния Вулф
|-
|• Сальма Хайек ||«Фрида» ||Фрида Кало
|-
|• Дайан Лейн ||«Неверная» ||Конни Самнер
|-
|• Джулианна Мур ||«Вдали от рая» ||Кэти Уайтекер
|-
|• Рене Зеллвегер ||«Чикаго» ||Рокси Харт
|-
| rowspan=5|<center>76-я (2004)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Шарлиз Терон ||style="background:#EEDD82"|«Монстр» ||style="background:#EEDD82"|Эйлин Уорнос
|-
|• Кейша Касл-Хьюз ||«Оседлавший кита» ||Пайкеа
|-
|• Дайан Китон ||«Любовь по правилам и без» ||Эрика Барри
|-
|• Саманта Мортон ||«В Америке» ||Сара Салливан
|-
|• Наоми Уоттс ||«21 грамм» ||Кристина Пек
|-
| rowspan=5|<center>77-я (2005)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хилари Суэнк ||style="background:#EEDD82"|«Малышка на миллион» ||style="background:#EEDD82"|Мэгги Фицджеральд
|-
|• Аннетт Бенинг ||«Театр» ||Джулия Ламберт
|-
|• Каталина Сандино Морено ||«Мария, благодати полная» ||Мария Альварес
|-
|• Имельда Стонтон ||«Вера Дрейк» ||Вера Дрейк
|-
|• Кейт Уинслет ||«Вечное сияние чистого разума» ||Клементина Кручински
|-
| rowspan=5|<center>78-я (2006)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Риз Уизерспун ||style="background:#EEDD82"|«Переступить черту» ||style="background:#EEDD82"|Джун Картер
|-
|• Джуди Денч ||«Миссис Хендерсон представляет» ||миссис Лора Хендерсон
|-
|• Фелисити Хаффман ||«Трансамерика» ||Сабрина «Бри» Осборн
|-
|• Кира Найтли ||«Гордость и предубеждение» ||Элизабет Беннет
|-
|• Шарлиз Терон ||«Северная страна» ||Джози Эймс
|-
| rowspan=5|<center>79-я (2007)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хелен Миррен ||style="background:#EEDD82"|«Королева» ||style="background:#EEDD82"|королева Великобритании Елизавета II
|-
|• Пенелопа Крус ||«Возвращение» ||Раймунда
|-
|• Джуди Денч ||«Скандальный дневник» ||Барбара Коветт
|-
|• Мерил Стрип ||«Дьявол носит Prada» ||Миранда Пристли
|-
|• Кейт Уинслет ||«Как малые дети» ||Сара Пирс
|-
| rowspan=5|<center>80-я (2008)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Марион Котийяр ||style="background:#EEDD82"|«Жизнь в розовом цвете» ||style="background:#EEDD82"|Эдит Пиаф
|-
|• Кейт Бланшетт ||«Золотой век» ||королева Англии Елизавета I
|-
|• Джули Кристи ||«Вдали от неё» ||Фиона Андерсон
|-
|• Лора Линни ||«Дикари» ||Уэнди Сэвидж
|-
|• Эллен Пейдж ||«Джуно» ||Джуно Макгафф
|-
| rowspan=5|<center>81-я (2009)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кейт Уинслет ||style="background:#EEDD82"|«Чтец» ||style="background:#EEDD82"|Ханна Шмиц
|-
|• Энн Хэтэуэй ||«Рэйчел выходит замуж» ||Ким
|-
|• Анджелина Джоли ||«Подмена» ||Кристин Коллинз
|-
|• Мелисса Лео ||«Замёрзшая река» ||Рэй Эдди
|-
|• Мерил Стрип ||«Сомнение» ||сестра Элоиза Бовье
|-
| rowspan=5|<center>82-я (2010)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сандра Буллок ||style="background:#EEDD82"|«Невидимая сторона» ||style="background:#EEDD82"|Ли Энн Туи
|-
|• Хелен Миррен ||«Последнее воскресение» ||Софья Андреевна Толстая
|-
|• Кэри Маллиган ||«Воспитание чувств» ||Дженни Меллор
|-
|• Габури Сидибе ||«Сокровище» ||Кларисса «Сокровище» Джонс
|-
|• Мерил Стрип ||«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» ||Джулия Чайлд
|-
|}

 2011—2020 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>83-я (2011)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Натали Портман ||style="background:#EEDD82"|'''«Чёрный лебедь» ||style="background:#EEDD82"|Нина Сейерс
|-
|• Аннетт Бенинг ||«Детки в порядке» ||Николь «Ник» Аллгуд
|-
|• Николь Кидман ||«Кроличья нора» ||Бекка Корбетт
|-
|• Дженнифер Лоуренс ||«Зимняя кость» ||Ри Долли
|-
|• Мишель Уильямс ||«Валентинка» ||Синди
|-
| rowspan=5|<center>84-я (2012)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерил Стрип ||style="background:#EEDD82"|«Железная леди» ||style="background:#EEDD82"|Маргарет Тэтчер
|-
|• Гленн Клоуз ||«Таинственный Альберт Ноббс» ||Альберт Ноббс
|-
|• Виола Дэвис ||«Прислуга» ||Эйбилин Кларк
|-
|• Руни Мара ||«Девушка с татуировкой дракона» ||Лисбет Саландер
|-
|• Мишель Уильямс ||«7 дней и ночей с Мэрилин» ||Мэрилин Монро
|-
| rowspan=5|<center>85-я (2013)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дженнифер Лоуренс ||style="background:#EEDD82"|«Мой парень — псих» ||style="background:#EEDD82"|Тиффани Максвелл
|-
|• Джессика Честейн ||«Цель номер один» ||Майя
|-
|• Эммануэль Рива ||«Любовь» ||Анна Лоран
|-
|• Кувенжаней Уоллис ||«Звери дикого Юга» ||Хашпаппи
|-
|• Наоми Уоттс ||«Невозможное» ||Мария Беннетт
|-
| rowspan=5|<center>86-я (2014)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кейт Бланшетт ||style="background:#EEDD82"|«Жасмин» ||style="background:#EEDD82"|Жанетт «Жасмин» Фрэнсис
|-
|• Эми Адамс ||«Афера по-американски» ||Сидни Проссер
|-
|• Сандра Буллок ||«Гравитация» ||Райан Стоун
|-
|• Джуди Денч ||«Филомена» ||Филомена Ли
|-
|• Мерил Стрип ||«Август: Графство Осейдж» ||Вайолет Уэстон
|-
| rowspan=5|<center>87-я (2015)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джулианна Мур ||style="background:#EEDD82"|«Всё ещё Элис» ||style="background:#EEDD82"|Элис Хоуланд
|-
|• Марион Котийяр ||«Два дня, одна ночь» ||Сандра
|-
|• Фелисити Джонс ||«Теория всего» ||Джейн Хокинг
|-
|• Розамунд Пайк ||«Исчезнувшая» ||Эми Эллиотт-Данн
|-
|• Риз Уизерспун ||«Дикая» ||Шерил Стрэйд
|-
| rowspan=5|<center>88-я (2016)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Бри Ларсон ||style="background:#EEDD82"|«Комната» ||style="background:#EEDD82"|Джой «Ма» Ньюсом
|-
|• Кейт Бланшетт ||«Кэрол» ||Кэрол Эйрд
|-
|• Дженнифер Лоуренс ||«Джой» ||Джой Мангано
|-
|• Шарлотта Рэмплинг ||«45 лет» ||Кейт Мерсер
|-
|• Сирша Ронан ||«Бруклин» ||Эллис Лэйси
|-
| rowspan=5|<center>89-я (2017)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эмма Стоун ||style="background:#EEDD82"|«Ла-Ла Ленд» ||style="background:#EEDD82"|Мия Долан
|-
|• Изабель Юппер ||«Она» ||Мишель Леблан
|-
|• Рут Негга ||«Лавинг» ||Милдред Лавинг
|-
|• Натали Портман ||«Джеки» ||Жаклин Кеннеди
|-
|• Мерил Стрип ||«Примадонна» ||Флоренс Фостер Дженкинс
|-
| rowspan=5|<center>90-я (2018)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Фрэнсис Макдорманд ||style="background:#EEDD82"|«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»''' ||style="background:#EEDD82"|Милдред Хейз
|-
|• Салли Хокинс ||«Форма воды» ||Элайза Эспозито
|-
|• Марго Робби ||«Тоня против всех» ||Тоня Хардинг
|-
|• Сирша Ронан ||«Леди Бёрд» ||Кристин Макферсон
|-
|• Мерил Стрип ||«Секретное досье» ||Кэй Грэм
|-
| rowspan=5 align="center"|91-я (2019)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливия Колман ||style="background:#EEDD82"|«Фаворитка» ||style="background:#EEDD82"|королева Анна
|-
|• Ялица Апарисио ||«Рома» ||Клео
|-
|• Гленн Клоуз ||«Жена» ||Джоан Каслман
|-
|• Леди Гага ||«Звезда родилась» ||Элли
|-
|• Мелисса Маккарти ||«Сможете ли вы меня простить?» ||Ли Израэль
|-
| rowspan=5 align="center"|92-я (2020)
| rowspan=5 align="center"|
|• style="background:#EEDD82"|• Рене Зеллвегер ||style="background:#EEDD82"|«Джуди» ||style="background:#EEDD82"|Джуди Гарленд
|-
|• Синтия Эриво ||«Гарриет» ||Гарриет Табмен
|-
|• Скарлетт Йоханссон ||«Брачная история» ||Николь Барбер
|-
|• Сирша Ронан ||«Маленькие женщины» ||Джозефина «Джо» Марч
|-
|• Шарлиз Терон ||«Скандал» ||Мегин Келли
|-
|}

2021—2030 
{| class="wikitable" width="1020px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актриса
! Фильм
! width="275px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>93-я (2021)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Фрэнсис Макдорманд ||style="background:#EEDD82"|«Земля кочевников»' ||style="background:#EEDD82"|Ферн
|-
|• Андра Дей ||«Соединённые Штаты против Билли Холидей» ||Билли Холидей
|-
|• Виола Дэвис ||«Ма Рейни: Мать блюза» ||Ма Рейни
|-
|• Ванесса Кирби ||«Фрагменты женщины» ||Марта Вайсс
|-
|• Кэри Маллиган ||«Девушка, подающая надежды» ||Кассандра «Кэсси» Томас
|-
| rowspan=5|<center>94-я (2022)
| rowspan=5 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|• Джессика Честейн ||style="background:#EEDD82"| «Глаза Тэмми Фэй»' ||style="background:#EEDD82"|Тэмми Фэй Месснер
|-
|• Николь Кидман ||«Быть Рикардо» ||Люсиль Болл
|-
|• Оливия Колман ||«Незнакомая дочь» ||Леда Карузо
|-
|• Пенелопа Крус ||«Параллельные матери» ||Джанис Мартинес Морено
|-
|• Кристен Стюарт ||«Спенсер» ||Диана, принцесса Уэльская
|-
| rowspan=5|<center>95-я (2023)
| rowspan=5 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|• Мишель Йео  ||style="background:#EEDD82"| «Всё везде и сразу»  ||style="background:#EEDD82"|Эвелин Вонг
|-
|• Кейт Бланшетт ||«Тар» ||Лидия Тар
|-
|• Ана Де Армас ||«Блондинка» ||Мэрилин Монро
|-
|• Андреа Райсборо ||«Ради Лесли» ||Лесли «Ли» Роулендс
|-
|• Мишель Уильямс ||«Фабельманы» ||Митци Фабельман
|-
|}

 Рекорды и достижения 

 Многократные лауреаты 
Единственной четырёхкратной обладательницей премии «Оскар» в данной категории является Кэтрин Хепбёрн, получившая награды в 1934, 1968, 1969 и 1982 годах. Три победы в данной категории одержала Фрэнсис Макдорманд — в 1997, 2018 и 2021 годах.

Двукратные обладательницы премии «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» (здесь и далее указаны года проведения церемонии):

 Луиза Райнер (1937, 1938)
 Бетт Дейвис (1936, 1939)
 Оливия де Хэвилленд (1947, 1950)
 Вивьен Ли (1940, 1952)
 Ингрид Бергман (1945, 1957)
 Элизабет Тейлор (1961, 1967)
 Гленда Джексон (1971, 1974)
 Джейн Фонда (1972, 1979)
 Салли Филд (1980, 1985)
 Джоди Фостер (1989, 1992)
 Хилари Суэнк (2000, 2005)
 Мерил Стрип (1983, 2012)

 Многократные номинанты 
Деборе Керр принадлежит рекорд в данной категории по количеству номинаций (6) без побед, причём 3 из них были с интервалом в 1 год. Бетт Дейвис и Грир Гарсон получили наибольшее количество последовательных номинаций (5).В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.''

 Обладательницы премии «Оскар» за главную роль и роль второго плана 
Семь человек, получившие премии «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», были также признаны лучшими актрисами второго плана:
 Хелен Хейс (1971)
 Ингрид Бергман (1975)
 Мэгги Смит (1979)
 Мерил Стрип (1980)
 Джессика Лэнг (1983)
 Рене Зеллвегер (2004)
 Кейт Бланшетт (2005)

 Двойные номинанты 
Девять актрис были номинированы на премию «Оскар» за главную роль и роль второго плана в один год:
 Фэй Бейнтер (1939)
 Тереза Райт (1943)
 Джессика Лэнг (1983)
 Сигурни Уивер (1989)
 Холли Хантер (1994)
 Эмма Томпсон (1994)
 Джулианна Мур (2003)
 Кейт Бланшетт (2008)
 Скарлетт Йоханссон (2020)

 Другие достижения Пять фильмов имеют наибольшее количество номинаций на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль»:
 Всё о Еве (1951) — 2 номинации
 Внезапно, прошлым летом (1960) — 2 номинации
 Поворотный пункт (1978) — 2 номинации
 Язык нежности (1982) — 2 номинации
 Тельма и Луиза (1992) — 2 номинацииСамый старый лауреат:
 Джессика Тэнди (1990) — 80 летСамый старый номинант:
 Эммануэль Рива (2013) — 85 летСамый молодой лауреат:
 Марли Мэтлин (1987) — 21 годСамый молодой номинант''':
 Кувенжаней Уоллис (2013) — 9 лет

В 2002 году Хэлли Берри стала первой чернокожей актрисой, получившей награду в данной категории, — за фильм «Бал монстров». Первой чернокожей номинанткой в данной категории стала Дороти Дэндридж, выдвигавшаяся в 1955 году за исполнение  в фильме «Кармен Джонс» одноимённой роли.

В 2023 году Мишель Йео, исполнившая роль Эвелин Вонг в фильме «Всё везде и сразу», стала первой актрисой азиатского происхождения, которая номинировалась и одержала победу.

Примечания

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
 Список рекордов «Оскара»

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» лучшей актрисе главной роли в базе данных американской киноакадемии 

Женская роль

Списки актрис
Награды актрисам